Французский Дивизион 1 сезона 1935/36 — 4-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Расинг» из Парижа стал чемпионом в первый раз, набрав 44 очка и одновременно выиграл Кубок Франции.
В турнире принимают участие 16 команд. 14 из прошлого сезона и две, которые вышли в Дивизион 1 по результатам турнира в Дивизионе 2 . Дивизион пополнили «Мец» и «Валансьен».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Дивизион 1 сезона 1935/1936 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Мец
 Валансьен

Клубы, выбывшие в Дивизион 2 сезона 1935/1936 
По итогам сезона 1934/35 в Дивизион 2 выбыли следующие два клуба:
 Ним
 Монпелье

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 

1935/1936
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1935 году
Спорт во Франции в 1936 году